Luzhou bezeichnet:

 Luzhou (泸州市), Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luzhou (Changzhi) (潞州区), Stadtbezirk der Stadt Changzhi im Südwesten der chinesischen Provinz Shanxi
 Luzhou (Neu-Taipeh) (蘆洲區), Bezirk von Neu-Taipeh auf Taiwan
 Luzhou (Huicheng) (芦洲镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huicheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Luzhou (Shanggao) (芦洲乡), Gemeinde im Kreis Shanggao in der chinesischen Provinz Jiangxi